Кашта́новый цвет — коричневатый оттенок красного цвета, названный в честь плодов каштана; ассоциируется с тёмным цветом волос, с мастью лошадей.

Примечания